Shell Lake ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Shell Lake (Wisconsin), Stadt im Washburn County, Bundesstaat Wisconsin
 Shell Lake Township, Township im Becker County, Bundesstaat Minnesota

in Kanada:
 Shell Lake (Saskatchewan)